Мандич (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
  (род. 1965) — югославский и черногорский политик.
 Мандич, Анте (1881−1959) — югославский политик.
 Мандич, Вукашин (род. 1982) — сербский баскетболист.
 Мандич, Глигорие (1912—1994) — Народный герой Югославии.
 Мандич, Душан (род. 1994) — сербский ватерполист.
 Мандич, Здравко (1935—2012) — сербский художник.
 Мандич, Лара (род. 1974) — сербская баскетболистка.
 Мандич, Леопольд (1866—1942) — святой Римско-католической церкви, монах-капуцин, священник.
 Мандич, Милица (род. 1991) — сербская тхэквондистка.
 Мандич, Нада (род. 1997) — сербская ватерполистка.
 Мандич, Никола (1869—1945) — хорватский политик.
 Мандич, Раденко (1917—1988) — Народный герой Югославии.
 Мандич, Саня (род. 1995) — сербская баскетболистка.
 Мандич, Станиша (род. 1995) — черногорский футболист, нападающий клуба «Чукарички» и сборной Черногории.